Антони Крупский ;  (*27 июля 1889 Шлайникон — †3 декабря 1948 Цюрих) — швейцарский ветеринар, профессор Цюрихский университета, доктор медицинских наук.

Биография 
 Родился 27 июля 1889 г. в Шлайниконе в кантоне Цюрих Швейцарии, воспитывался в патриотической католической семье, где его отцом был Станислав Крупський (*1839 — †1904), гражданин Российской империи, активист польской организации изгнанников из Российской империи и заключенных, которые поселились в 1871 г. в Швейцарии, после польского восстания в Российской империи. Происходили они из старинного шляхетского рода Крупских посёлка Гусаков на Украине. Станислава Крупского выслали в Сибирь в концентрационный лагерь, но он смог сбежать оттуда в 1867 г. и эмигрировать в Швейцарию. Где он работал врачом в кантоне Ури, и стал соучредителем польского национального музея в Рапперсвиле.
 В 1902 г. — его семье была предоставлена официальная натурализация для получения гражданства Швейцарии в Шлайниконе.
 Крупский Антони изучал ветеринарную медицину в Цюрихском университете, где он впервые получил диплом в области ветеринарной медицины (врач ветеринар), и в дальнейшем — учёную степень доктора медицинских наук. Среда провинциальной жизни его семьи в поселке Гусаков на Украине (тогдашней Российской империи) и воспоминания в семье повлияли на выбор его специальности.
 После окончания медицинского образования Крупский Антони работал врачом на железнодорожном транспорте, и был политическим журналистом связанным с польским национальным музеем в Раперсвиле, польской диаспоры.
 В 1917 г. — он защитил докторскую диссертацию.
 Некоторое время он работал городским ветеринаром в г. Цюрих, а потом посвятил себя научной работе на факультете ветеринарной медицины в Цюрихском университете, где со временем работал доцентом и профессором. Он руководил ветеринарной клиникой, и исследовал внутренние болезни животных. Его научные работы касались физиологии и патологии воспроизведения и болезней крупного рогатого скота.
 В 1940—1945 гг. окружал опекой интернированных в Швейцарию польских военных, а также он работал в сотрудничестве с центрами ветеринарии в Польши после Второй мировой войны. Хотя Крупський А. и стал гражданином Швейцарии, однако он оставался преданным Польше.
 Умер 3 декабря 1948 г. в г. Цюрих.

Научная деятельность 
 Тема его докторской диссертации «О влиянии токсичных комбинаций бактерий» ().
 Библиография научных трудов профессора Крупского Антони имеет десятки работ (в некоторых из них он был соавтором), большинство из которых опубликованы на страницах журнала «Швейцарский Архив ветеринарной медицины» ().
 Но были и его публикации кроме Швейцарии в Австрии:
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 .

Личная жизнь 
 Был одним из пионеров альпинизма.
 Его сын Владислав Крупский () известен под псевдонимом «Ганс» — певец популярных швейцарских песен и коллекционер народной швейцарской песни и исследователь фольклора.
 Потомки Крупского Антони живут сейчас в г. Альтдорф, в г. Цюрих, в г. Давос и в г. Пули (кантон Во).

Примечания

Литература 
 Konrad Millak, Słownik polskich lekarzy weterynaryjnych biograficzno-bibliograficzny 1394—1918, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Lublin-Warszawa 1960—1963, str. 113—114
 str. 420—421 (Stanisław Krupski), tom XV, «Polski Słownik Biograficzny», Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Eligiusz Kozłowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 r.
 H. Danioth, «Tsches K.», in Gotthard-Post, 1940, Nr. 8
 M. Oechslin, «Anton K., 1889—1948», in Verh. SNG, 1948, 339—348
 S. Krupski, Sechs Jahre in Sibirien verbannt (1861—1867), 1966

Ссылки 
 Польский биографический словарь;
 POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY;
 бібліографічного покажчика зошитів «Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 1827—1955» (доступ 20 грудня 2008 р.); за 1949 р. на стор. 67 (Walter Frei) Anton Krupski, 27 Juli 1889 bis 3. Dezember 1948;
 Antoni Krupski;
 Krupski

Доктора ветеринарных наук
Доктора наук
Доктора медицинских наук
Ветеринары Швейцарии
Медики Швейцарии
Антони